SLC19A2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 497 амінокислот, а молекулярна маса — 55 400.

Задіяний у такому біологічному процесі як транспорт. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки